Медаль Фредерика Айвса () — высшая награда Оптического общества (OSA). Вручается за выдающиеся достижения в области оптики. Названа в честь учёного . Учреждена в 1928 году его сыном . Награждение проводится с 1929 года. На церемонии награждения лауреат должен произнести речь. Медалью награждены девять лауреатов Нобелевской премии.

Лауреаты

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии

Награды по физике
Награды по алфавиту
Фотоника
Списки лауреатов премий
Награды Оптического общества